Червоногвардейское — название населённых пунктов на Украине:

 Червоногвардейское — посёлок городского типа в Кировском городском совете Луганской области.
 Червоногвардейское — село в Роменском районе Сумской области.